Botoputih (Bendungan)
 Botoputih (Tembarak)
 Botoputih (Tikung)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing